Во () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 33 км на південь від Пуатьє.

Історія 

1 січня 2019 року Во, Со-ан-Куе, Шатійон, Куе i Пере було об'єднано в новий муніципалітет Валанс-ан-Пуату.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 322 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 778,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Во на сайті французького Національного інституту географії
 Во на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Во на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Во на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Во на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту В'єнна